Petrus Peckius de Oude - rechtsgeleerde in de Zuidelijke Nederlanden en hoogleraar aan de Universiteit Leuven
 Petrus Peckius de Jonge - diplomaat en kanselier van het hertogdom Brabant